Il doppio del torneo di tennis Atlanta Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Butch Walts che hanno battuto in finale Mike Cahill e Marcelo Lara 3-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Stan Smith /  Erik Van Dillen (semifinali)
 John Alexander /  Butch Walts (campioni)

 Mike Cahill /  Marcelo Lara (finale)
 Sashi Menon /  Ferdi Taygan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 1978